Det finns flera Hans Müller

Hansi Müller, fotbollsspelare
Hans Müller, ingenjör